В Википедии есть статьи о других людях с .

Александр Тёрнбалл (; 6 декабря 1872, Париж, Онтарио — 27 августа 1956, Бернаби, Британская Колумбия) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Тёрнбалл участвовал в мужском турнире, в котором его сборная заняла первое место, выиграв в единственном матче у Великобритании.

Ссылки 
 Александр Тёрнбалл на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1883 году
Родившиеся 6 декабря
Умершие в 1956 году
Умершие 27 августа
Умершие в Британской Колумбии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в лякросс Канады
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лякроссу